Der Vampir-Horror-Roman ist eine ehemals in Deutschland publizierte Heftromanreihe, die von Ende des Jahres 1972 an im Erich Pabel Verlag erschien und 451 Ausgaben erreichte. Die Serie stand in Konkurrenz zur Silber Grusel-Krimi-Reihe des Zauberkreis Verlags, zum Geister-Krimi des Kelter Verlages und zum Gespenster-Krimi des Bastei-Verlags.

Die Romane der Serie stammten von einer Vielzahl von Autoren, wobei es zahlreiche Übersetzungen englischer und französischer Publikationen gab, darunter auch Werke von L. Ron Hubbard. Zu den Stammautoren zählten Earl Warren, Hugh Walker, Cedric Balmore und Gay D. Carson. In der Reihe erschienen neben Einzelromanen verschiedene Subserien. Die heute bekannteste stellt wohl Dorian Hunter dar, die später unter dem Namen Dämonenkiller ausgekoppelt wurde. Ebenso wurden in der Reihe Vampir-Horror-Roman Übersetzungen der amerikanischen Mysteryserie Barnabas der Vampir veröffentlicht, Adaptionen der Fernsehserie Dark Shadows.

Zuerst erschien der Vampir-Horror-Roman 14-täglich, später wöchentlich. Neben den 451 Romanen wurden 81 Taschenbücher veröffentlicht.

Autoren 
Aufgeführt sind Autorenangaben mit 5 und mehr Titeln. Ist die Autorenangabe der wirkliche Name, so erscheint in der zweiten Spalte „–“.

Titelliste

Heftromane

Taschenbücher 

Anmerkungen:

Weblinks 
 
 Uwe Schnabel: (Fast) eine Dekade Unheimliches : Die Vampir-Horror-Roman-Reihe, Beitrag auf Zauberspiegel-online (Titelliste Heftromane, Titelliste Taschenbücher)
 Dirk Thronberens: Der »Vampir-Horror«-Roman … oder ein Experiment in mehreren Akten, Artikelserie mit Beiträgen zu den Heftromanen #1–71 auf Zauberspiegel-online
 www.gruselromane.de – Die Vampir-Horror-Romane
 Titelübersicht
 Titellisten der ISFDB: Vampir-Horror-Roman, Vampir Taschenbücher

Einzelnachweise 

Heftroman (Horror)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)